

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 7 podstawowych
 Szczepanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Lubawka
 Szczepanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska
 Szczepanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Marcinowice
 Szczepanów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Iłowa
 Szczepanów – część wsi Charłupia Mała woj Łódzkie w pow. sieradzkim w gminie Sieradz
 Szczepanów – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Szczepanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Szczepanów – przysiółek wsi Wincentów woj. świętokrzyskie w pow. kieleckim gminie Piekoszów
 Szczepanów – osada wsi	Michałów woj. świętokrzyskie pow.skarżyski Skarżysko Kościelne
 Szczepanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka

Miejscowości na Ukrainie 
 Szczepanów – wieś w obw. tarnopolskim, w rej. kozowskim.

Zobacz też 
 Szczepanowice, Szczepanowo